Верхняя Жора () — село в Оргеевском районе Молдавии. Наряду с сёлами Средняя Жора, Нижняя Жора и Лопатна входит в состав коммуны Средняя Жора.

География 
Село расположено на высоте 51 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Верхняя Жора проживает 903 человека (442 мужчины, 461 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Оргеевского района
Населённые пункты на Днестре